Финал Кубка Англии по футболу 1951 года стал 70-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 28 апреля 1951 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Ньюкасл Юнайтед» и «Блэкпул». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды из Ньюкасл-апон-Тайна.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 
 Отчёт о матче на сайте Toon1892.com 

1951
Кубок Англии 1951
Кубок Англии 1951
Футбол в Англии в сезоне 1950/1951
Англия кубок финал
События 28 апреля
Апрель 1951 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1951 год в Лондоне